Сегонзак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сегонзак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Сегонзак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь